Ла Меса дел Агила има више значења:

 Ла Меса дел Агила (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса дел Агила (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику